CIAP puede hacer referencia a:

 Centro de Investigaciones Agropecuarias, centro de investigaciones argentino dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
 Clasificación Internacional de Atención Primaria, taxonomía de los términos y expresiones utilizadas habitualmente en medicina general o de familia.
 Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, editorial española fundada en 1924.